Гора — многозначный термин.

 Гора — положительная форма рельефа с резкими перепадами высот.
 Гора — фракция в Конвенте во времена Великой Французской революции.
 Гора — регион в Косове.
 Гора — сказание-повесть Николая Лескова (1890).
 Гора — американский телесериал 2004—2005 годов (в главной роли Оливер Хадсон).
 Го́ра — роман индийского писателя Рабиндраната Тагора.

Фамилия 
 Гора, Йозеф (1891—1945) — чешский поэт, переводчик, журналист и литературный критик.
 Гора, Михаил Владимирович (1941—2004) — советский футболист.
 Гора, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9714; 26 ноября 1855.
 Гора, Пётр Евстафьевич (1922—2002) — полковник МВД СССР, Герой Советского Союза.
 Гора, Ричард Антонович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 31 декабря 1916.
  (род. 1991) — чешский футболист.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Гора — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Гора — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Гора — посёлок в Губичском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Гора — деревня в Крюковичском сельсовете Калинковичского района Гомельской области.
 Гора — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Гора — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Гора — село в Сакире, Дманисского муниципалитета, края Квемо-Картли.

Россия

Архангельская область 
 Гора — деревня в Виноградовском районе.
 Гора — деревня в Коношском районе.
 Гора — деревня в Котласском районе.
 Гора — деревня в Ленском районе.
 Гора — деревня в Няндомском районе.
 Гора — деревня в Пинежском районе.
 Гора — деревня в Плесецком районе.
 Гора — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района.
 Гора — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района.
 Гора — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района.
 Гора — деревня в Селецком сельском поселении Холмогорского района.
 Гора — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района.

Владимирская область 
 Гора — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Гора — деревня в Бабаевском районе.
 Гора — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района.
 Гора — деревня в Артюшинском сельском поселении Белозерского района.
 Гора — деревня в Гулинском сельском поселении Белозерского района.
 Гора — деревня в Андреевском сельском поселении Вашкинского района.
 Гора — деревня в Васильевском сельском поселении Вашкинского района.
 Гора — деревня в Великоустюгском районе.
 Гора — деревня в Тигинском сельском поселении Вожегодского района.
 Гора — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района.
 Гора — деревня в Вытегорском районе.
 Гора — деревня в Грязовецком районе.
 Гора — деревня в Николоторжском сельском поселении Кирилловского района.
 Гора — деревня в Талицком сельском поселении Кирилловского района.
 Гора-1 — деревня в Кирилловском районе.
 Гора-2 — деревня в Кирилловском районе.
 Гора — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Гора — деревня в Никольском районе.
 Гора — деревня в Нюксенском районе.
 Гора — деревня в Сямженском районе.
 Гора — деревня в Тотемском районе.
 Гора — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Гора — деревня в Устюженском районе.
 Гора — деревня в Кубенском сельском поселении Харовского района. Код ОКАТО: 19 252 812 009.
 Гора — деревня в Кубенском сельском поселении Харовского района. Код ОКАТО: 19 252 812 010.
 Гора — деревня в Ильинском сельском поселении Харовского района.
 Гора — деревня в Разинском сельском поселении Харовского района.
 Гора — деревня в Чагодощенском районе.
 Гора — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Гора — деревня в Ильинском районе.

Костромская область 
 Гора — деревня в Антроповском районе.
 Гора — деревня в Вохомском районе.
 Гора — деревня в Галичском районе.

Липецкая область 
 Гора — посёлок в Становлянском районе.

Московская область 
 Гора — деревня в Дмитровском районе.
 Гора — деревня в Егорьевском районе.
 Гора — деревня в Давыдовском сельском поселении Орехово-Зуевского района.
 Гора — деревня в Горском сельском поселении Орехово-Зуевского района.
 Гора — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Гора — деревня в Шатурском районе.

Новгородская область 
 Гора — деревня в Мошенском районе.
 Гора — деревня в Пестовском районе.
 Гора — деревня в Холмском районе.
 Гора — деревня в Шимском районе.

Пермский край 
 Гора — деревня в Александровском районе.
 Гора — деревня в Кунгурском районе.
 Гора — деревня в Пермском районе.

Псковская область 
 Гора — деревня в Бежаницком районе.
 Гора — деревня в Палкинском районе.
 Гора — деревня в Печорском районе.
 Гора — деревня в Порховском районе.
 Гора — деревня в Псковском районе.

Свердловская область 
 Гора — деревня в Шалинском районе.

Тамбовская область 
 Гора — деревня в Мордовском районе.

Тверская область 
 Гора — деревня в Весьегонском районе.
 Гора — деревня в Молоковском районе.
 Гора — деревня в Пеновском районе.
 Гора — деревня в Селижаровском районе.

Ярославская область 
 Гора — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Гора — деревня в Пошехонском районе.

Сербия 
 Гора — община в Призренском округе.

Украина 
 Гора — село на территории Горишнеплавневского городского совета Полтавской области.
 Гора — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Гора — село в Полтавском районе Полтавской области.

Разное 
 
 
 
 Горбатая гора
 Тёплая Гора
 Ясная Гора

См. также